Салдусский район () — бывший административный район на юго-западе Латвии в области Курземе. Граничил с Лиепайским, Кулдигским, Талсинским, Тукумсским и Добельским районами Латвии, а также с Литвой.

История 
11 ноября 1959 года к Салдусскому району была присоединена часть территории упразднённого Скрундского района.

Численность населения и национальный состав 
Численность населения Рижского района по состоянию на 1 апреля 2000 года — 38 916 человек, плотность — 17,84 человек на км2.

Религия 
В подавляющем большинстве население Салдусского района исповедовало лютеранство. Проживающее в районе русское население исповедовало православие, татары исповедовали ислам, литовцы и поляки — католики.

Ссылки 
 saldus.lv

Примечания 

Районы Латвии